Leitner är ett tyskt efternamn. Den 31 december 2012 var 56 personer med efternamnet Leitner bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Leitner
 Bernhard Leitner (född 1938), österrikisk konstnär 
 Ferdinand Leitner (1912–1996), tysk dirigent 
 Gottlieb Wilhelm Leitner (1840–1899), engelsk orientalist
 Jan Leitner (född 1953), tjeckisk friidrottare, längdhoppare 
 Karin Leitner (född 1972), österrikisk flöjtist 
 Karl Gottfried von Leitner (1800–1890), österrikisk författare
 Ludwig Leitner (född 1940), österrikisk-tysk alpinist 
 Matthias Leitner (född 1935), österrikisk alpin skidåkare
 Michaela Gerg-Leitner (född 1965), tysk  alpin skidåkare
 Moritz Leitner (född 1992), tysk fotbollsspelare 
 Patric Leitner (född 1977,), tysk bob-åkare
 Peter Leitner (född 1956), tysk backhoppare
 Vladimír Leitner (född 1974), slovakisk fotbollsspelare

Tyska efternamn